НЭ:
 Нэ (кана) - символ японской азбуки
 НЭ - низкоуглеродная экономика